A 21ª Edição da Taça Brasil foi disputado por 15 equipes entre 21 de fevereiro e 10 de março de 1986. O quadrangular final foi realizado no Ginásio do Ibirapuera, na cidade de São Paulo e o campeão foi o .

Participantes

Tabela

Primeira fase 
As 15 equipes foram divididas em quatro grupos: o A com 3 equipes e o B,C e D com 4 equipes. Classificavam-se as semi-finais as duas primeiras equipes de cada grupo.

Grupo A 
Santa Cruz do Sul, 21 a 23 de fevereiro

Grupo B 
Sorocaba, 21 a 23 de fevereiro

Grupo C 
Belo Horizonte, 21 a 23 de fevereiro

Grupo D 
Guaratinguetá, 21 a 23 de fevereiro

Semifinal

Grupo E 
Indaiatuba, 28 de fevereiro a 2 de março

Grupo F 
Guaratinguetá, 28 de fevereiro a 2 de março

Quadrangular final 
São Paulo, 8 a 10 de março

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1985
Basquetebol de 1985 no Brasil